Rivière aux Saumons peuvent se référer à:

Hydronymes

Rivière aux Saumons (rivière Massawippi), un tributaire de la rivière Massawippi bassin de la rivière Saint-François coulant en Estrie, au Québec.
 Rivière aux Saumons (rivière Ashuapmushuan), un affluent de la rivière Ashuapmushuan, coulant dans Lac-Ashuapmushuan et Saint-Félicien, dans la MRC Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
 Ruisseau aux Saumons (rivière Cascapédia), un affluent de la rivière Cascapédia, coulant dans le Parc national de la Gaspésie, dans les MRC de La Matanie (au Bas-Saint-Laurent) et la MRC de La Haute-Gaspésie (région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), au Québec.
 Petite rivière aux Saumons, un affluent de la rivière Ashuapmushuan, coulant dans Rivière-Mistassini et Saint-Thomas-Didyme, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
 Rivière aux Saumons (île d'Anticosti) est un cours d'eau de l'île d'Anticosti se jetant dans golfe du Saint-Laurent. Elle est située dans la municipalité de L'Île-d'Anticosti, au Québec (Canada).